Messier 18, otvoreni skup u zviježđu Strijelca
 Lovac tenkova "M18 Hellcat", protuoklopno samohodno oružje iz Drugog svjetskog rata